Królików
 Królików (kolonia)
 Królików Czwarty

Zobacz też  
 Królikowo